Dead Heat ist 
 die Bezeichnung für ein unentschiedenes Rennen im Pferdesport, siehe Totes Rennen
 Dead Heat (1988), US-amerikanischer Thriller von Mark Goldblatt (1988)
 Dead Heat, deutscher Titel Dead Heat – Tödliches Rennen, kanadisches Actiondrama von Mark Malone (2002)
 Dead Heat (Anime), japanischer Anime-Kurzfilm von Toshifumi Kawase (1987)

Siehe auch:
 Totes Rennen (Begriffsklärung)